Le Facteur (The Postman), roman de David Brin sorti en 1985.

Cinéma 

 The Postman, film muet avec Fred Mace sorti en 1912 ;
 Le Facteur (Sâi al-barîd), film de Hakim Noury sorti en 1979 ;
 Le Facteur (Il postino), film de Michael Radford sorti en 1994 avec Philippe Noiret et Massimo Troisi
 Le Facteur, titre québécois du film The Postman de et avec Kevin Costner sorti en 1997, adaptation du roman éponyme.